«Большой стиль»:
 Большой стиль — качественная оценка художественного достижения или отдельного произведения искусства.
 Большой стиль — художественный стиль французского искусства второй половины XVII века, эпохи правления короля Людовика XIV.
 Большой стиль — стиль тоталитарного искусства, применяется для обозначения советского искусства 1930—1950-х годов.

Литература 
 Воробьев, Игорь Станиславович. «Большой стиль» и тоталитарное искусство // Дом Бурганова. Пространство культуры 4 (2012): 9-20.